Osoby o tym nazwisku:
 Kornelia Plewińska – polska włókniarka, posłanka na Sejm PRL
 Aleksandra Kapałczyńska-Plewińska – polska koszykarka